Preis für das beste literarische Debüt steht für:
 Preis für das beste literarische Debüt (Slowenien)
 Katapultpreis, Schweden
 Witold-Gombrowicz-Literaturpreis, Polen
 Tarjei-Vesaas-Debütantenpreis, Norwegen
Literaturpreis
Liste (Literatur)
Liste (Auszeichnungen)